Gattolardo (Fat Cat) è l'antagonista principale della serie animata Disney Cip & Ciop agenti speciali.

Descrizione 
È un gatto gangster e signore del crimine che parla nel gergo della mala. Fisicamente è corpulento e ha il pelo grigio, gli occhi verdi, i baffi intrecciati alla francese e una capigliatura nera, piuttosto insolita per un gatto. Il suo abbigliamento è elegantissimo, costituito da una giacca viola, una camicia nera, una cravatta rossa e un panciotto blu. Caratterialmente per un antagonista, è un gatto perfido, malefico, diabolico, avido, crudele, egoista, prepotente, irascibile, raffinato, brillante e assetato di potere.

All'inizio della serie era il gatto del malvivente Clordane, ma successivamente prende consistenza autonoma. La sua banda è composta da Mole, una talpa imbranata e curiosa, Sgrinfia il gatto, Wart la lucertola e Snout il ratto. Vuole dominare la città, ma sfortunatamente viene sconfitto, diverse volte, dai suoi acerrimi nemici, Cip e Ciop, e il resto degli agenti speciali.

In un episodio si scopre che ha un cugino francese chiamato il Maltese.

Voci correlate 
 Cip & Ciop agenti speciali
 Cip & Ciop agenti speciali (film)

Collegamenti esterni 
 

Gatti immaginari
Personaggi delle serie televisive d'animazione Disney